

Лоренсвілл — місто, штат Джорджія
 Лоренсвілл — місто, штат Іллінойс
 Лоренсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Лоренсвілл — місто, штат Вірджинія
 Лоренсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі